Кубок Европы по пляжному футболу () — европейское соревнование по пляжному футболу. Проводится ежегодно начиная с 1998 года. Ранее назывался Euro Pro Beach Soccer Cup. В турнире принимают участие восемь европейских команд, которые в ходе жеребьёвки разбиваются на четвертьфинальные пары. Проигравшие в четвертьфинале команды прекращают борьбу за победу и участвуют далее в распределении мест с пятого по восьмое. Победители четвертьфиналов проводят полуфинальные матчи, по итогам которых, проигравшие борются за третье место, а победители в свою очередь определяют обладателя кубка.

Новый регламент
С сезона 2014 турнир проводится по новому регламенту. В нем принимают участие 6 команд, разбитых на 2 группы. Команды, занявшие первые места в группах, играют в финале, вторые места в группах играют за 3 место, а команды занявшие третьи места в группах играют в матче за пятое место.

Результаты

Распределение медалей по странам

См. также 
 Чемпионат мира по пляжному футболу
 Евролига по пляжному футболу

Ссылки 
 Федерация пляжного футбола России
 Beach Soccer Worldwide
 Турниры до 2008 года на rsssf.com